

Patronyme
 Guy Clapot, (1955-2010),  était un architecte et urbaniste.
 Jean Clapot, (1850-1926),  était un homme politique français.
 Mireille Clapot (1963-), est une personnalité politique française.

Homonymie
Homonymie de patronyme